Борщёвка и Борщевка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Борщёвка — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Борщёвка — деревня в Краснобережском сельсовете Жлобинского района Гомельской области.
 Борщёвка — деревня в Кировском сельсовете Жлобинского района Гомельской области.
 Борщёвка — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Борщёвка — упразднённая деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Борщёвка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Борщевка — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области.
 Борщевка — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Борщевка — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Борщевка — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Борщевка — село в Ферзиковском районе Калужской области.
 Борщевка — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Борщевка — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области. 
 Борщевка — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Борщевка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Борщевка — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Борщёвка — село в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Борщевка — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Борщевка — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Борщевка — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Борщевка — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Борщевка — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Борщёвка — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Река 
 Борщевка — река в Тульской области, приток Исты.

См. также 
 Борщёв (значения)
 Борщовка
 Новая Борщёвка
 Малая Борщевка